«Парниковый эффект» — российский художественный фильм.

Сюжет 
Фильм повествует о встрече подростка-беспризорника Эрнеста, который живёт в парнике и подрабатывает на вокзале «немым», и провинциальной девушки Риты, у которой на вокзале украли чемодан с деньгами, документами и адресом «жениха», от которого она ждёт ребёнка. Немой помогает Рите не пропасть в Москве. Они находят дом жениха, но оказывается, что тот обманул Риту, дав ей неверный адрес. Желая помочь Рите, Немой совершает ограбление магазина, его арестовывают. На деньги, похищенные Немым, Рита уезжает в Грецию, где поселяется в доме умерших дедушки и бабушки Грека — умершего приятеля Немого, и ждёт освобождения друга из колонии.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Олег Антонов
 Режиссёр-постановщик: Валерий Ахадов
 Режиссёры: Зульфия Миршакар, Владимир Кислицын
 Оператор-постановщик: Ростислав Пирумов
 Оператор: Иван Савченко
 Художник-постановщик: Татьяна Кольцова
 Художник-фотограф: Александр Сайганов
 Композитор: Дарин Сысоев
 Звукорежиссёр: Алексей Петраков
 Звукооператор: Вячеслав Новосёлов
 Редактор: Татьяна Муштакова
 Продюсер: Сергей Зернов
 Исполнительный продюсер: Светлана Кучмаева
 Каскадёры: Айдар Закиров, Василий Лукьяненко

Технические данные 
 Цветной, звуковой (Dolby Digital)

Награды и номинации 
 2005 — финалист кинофестиваля «Кинотавр-2005» в номинации Главный приз.
 2006 — лауреат Международного фестиваля фильмов для детей и юношества в Злине, Чехия ()

Ссылки 

Фильмы-драмы России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы Валерия Ахадова
Фильмы России 2005 года
Фильмы студии «Центрнаучфильм»